Aït Ishaq, une commune rurale de la province de Khénifra, au Maroc ;
 Aït Ishaq, le centre urbain de la commune précitée.